O Auditório Araújo Vianna é um espaço cultural de Porto Alegre, localizado no Parque Farroupilha. Seu nome é uma homenagem a José de Araújo Vianna, compositor gaúcho que produziu na virada do século XIX para o século XX. Sua ópera mais famosa intitula-se Carmela, e segue o padrão difundido à época na Itália, onde o compositor obteve sua formação.

Inaugurado em 1927 no local onde hoje é se encontra o prédio da  Assembléia Legislativa, o auditório teve grande projeção em sua sede original. Tratava-se de uma concha acústica em estilo neoclássico a céu aberto, que contava com vários bancos rodeados por caramanchões. Com os anos, foi aumentando a necessidade da construção de uma nova sede para a Assembléia, que deveria ser próxima às sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Isto levou a demolição do antigo prédio, em 1958, e uma nova sede foi projetada pelos arquitetos Moacir Moojen Marques e Carlos Maximiliano Fayet.

A nova sede teria a capacidade quatro vezes maior do que a original, e foi inaugurada em 12/3/1964. Inicialmente, sediou concertos e a encenação de óperas. A partir da década de 1970, passou a abrigar grandes shows da MPB, mas na década de 1980 passou a ter sua utilização diminuída devido a falta de reformas.

Com a criação da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), em 1988, passou a ser administrado por este órgão. Na década de 1990, abrigou a Coordenação de Música da SMC, à qual está vinculada a Banda Municipal de Porto Alegre. Com o tombamento do Parque Farroupilha, em 3 de janeiro de 1997, o auditório teve sua preservação garantida. Recebeu uma cobertura de lona vinílica, inaugurada em 1996 com um show de João Gilberto. O objetivo da cobertura era evitar os problemas com o clima, que frequentemente obrigavam ao cancelamento dos eventos programados. No entanto, a falta de qualquer tratamento acústico provocou diversos problemas, resultando em péssima acústica interna e em reclamações de vizinhos devido ao volume do som, que chegaram ao Ministério Público.

Em 2005, com a lona bastante desgastada, é desativado devido ao risco de acidentes, após o rompimento de um cabo de aço que sustentava a cobertura. A prefeitura do município inicia, então, uma busca por parceiros para a reforma do teto e melhoria acústica. Em 2007, a Opus Promoções vence o edital de licitação, investindo R$ 18 milhões no local, captados junto a patrocinadores. Em troca, detém a gestão do espaço pelo período de 10 anos, assegurado o uso pelo Município de 25% das datas. O local é reinaugurado em 20 de setembro de 2012, pela quinta vez em sua história. Nestes oito anos recebeu centenas de shows nacionais e internacionais, peças de teatro e companhias de dança.

Desde 2020, o auditório está sob a gestão da Opinião Produtora. O grupo ganhou, via licitação, o direito de gerir a casa pelos próximos 10 anos.

Shows internacionais

Shows nacionais

Ver também
Antigo Auditório Araújo Vianna
Concha Acústica do antigo Auditório Araújo Vianna
Lista de teatros do Brasil

Teatros de Porto Alegre
História de Porto Alegre
Governo de Porto Alegre
Música de Porto Alegre